Список процессорных и микроконтроллерных микроархитектур семейства ARM, разработанных ARM Holdings и сторонними группами. Упорядочено по версии набора команд ARM.

Компания ARM предоставляла список фирм, реализовавших архитектуры ARM самостоятельно. Некоторую информацию также предоставляет компания Keil.

Список ядер собственной разработки ARM также опубликован на их интернет-сайте.

Ядра ARM

Разработанные в ARM

Разработки других групп 
Разработаны сторонними компаниями, владевшими архитектурной лицензией от ARM, которая разрешала реализацию запатентованных инструкций.

См. также 
 ARM (архитектура)
 Список систем команд

 :en:Comparison of ARMv7-A cores
 :en:Comparison of ARMv8-A cores
 :en:List of applications of ARM cores
 :en:Comparison of current ARM cores

Примечания

Литература 
 Digital Signal Processing and Applications Using the ARM Cortex M4; 1st Edition; Donald Reay; Wiley; 250 pages; 2014; ISBN 978-1118859049.
 Assembly Language Programming : ARM Cortex-M3; 1st Edition; Vincent Mahout; Wiley-ISTE; 256 pages; 2012; ISBN 978-1848213296.
 The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors; 3rd Edition; Joseph Yiu; Newnes; 600 pages; 2013; ISBN 978-0124080829.
 The Definitive Guide to the ARM Cortex-M0; 1st Edition; Joseph Yiu; Newnes; 552 pages; 2011; ISBN 978-0-12-385477-3. 

ARM
ARM